The Fallen Idol – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company 
The Fallen Idol – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
The Fallen Idol – cortometraggio muto britannico del 1913 diretto da Maurice Elvey
Idolo infranto (The Fallen Idol) – film britannico del 1948  diretto da Carol Reed